Hensa steht für:
 Hensa, Markenname der Paul Gustav Hensel Batteriefabrik
 Schifffahrtsbetrieb Hensa, schweizerische Schifffahrtsgesellschaft, siehe Liste schweizerischer Schifffahrtsgesellschaften